Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel de New Haven Open at Yale) van 2011 vond plaats van 21 tot en met 27 augustus 2011 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting
Enkelspel – Aan het toernooi namen negen speelsters uit de top 20 deel. Titelverdedigster was de Deense Caroline Wozniacki – ze was als eerste geplaatst en bereikte zonder setverlies de finale. In de andere helft van het speelschema maakte de ongeplaatste Tsjechische kwalificante Petra Cetkovská een verrassende opmars – zij bereikte de finale door drie geplaatste speelsters te verslaan: Agnieszka Radwańska (5), Marion Bartoli (4) en Li Na (2); in de halve finale kon zij de Chinese pas in de derde set na een lange tiebreak (11–9) bedwingen. In de finale bleek evenwel Caroline Wozniacki de sterkste; de partij werd in twee sets beslist (6–4 en 6–1). Met deze overwinning werd Wozniacki voor de vierde maal op rij kampioen in New Haven. Ze deelt dit record met Venus Williams (1999–2002). Het was Wozniacki's achttiende WTA-titel.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Květa Peschke en Katarina Srebotnik waren als eerste geplaatst – zij wonnen hun eersterondepartij maar moesten voor de rest van het toernooi verstek laten gaan, door een virusinfectie (Peschke) respectievelijk een schouderblessure (Srebotnik). Het als derde geplaatste duo Chuang Chia-jung en Volha Havartsova won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste Italiaanse koppel Sara Errani en Roberta Vinci in twee sets. Chuang en Havartsova wonnen eenmaal eerder samen een WTA-toernooi, in Peking in 2010. Voor Chuang Chia-jung was het de zeventiende WTA-dubbelspeltitel; Volha Havartsova bezit er nu zeven.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

New Haven 2011
New Haven